Ruhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Ruhlmann (um 1900–unbekannt), französische Opernsängerin (Sopran)
 François Ruhlmann (1868–1948), französischer Dirigent
 Jacques-Émile Ruhlmann (1879–1933), französischer Innenarchitekt und Möbelgestalter
 Tristan Ruhlmann (1923–1982), französischer Maler, Glasmaler und Mosaizist
Siehe auch:
 Rühlmann
 Rullmann